Maggiolini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Maggiolini (1931–2008), römisch-katholischer Bischof von Como
 Stefanía Maggiolini (* 1986), italienisch-Uruguayische Fußballspielerin